Дискография американской певицы и автора-исполнителя Мадонны (Мадонны Луиз(ы) Чикконе — ) включает четырнадцать студийных альбомов, три саундтрек-альбома, шесть концертных альбомов, семь сборников и 90 синглов.

В 1982 году Мадонна подписала контракт с Sire Records, лейблом компании Warner Bros. Records. Первым релизом стал одноимённый альбом Madonna (1983). Он достиг восьмого места в чарте Billboard 200 и стал пятикратно платиновым по сертификации RIAA. После него последовал второй альбом Like a Virgin (1984). Он возглавил чарты нескольких стран и достиг бриллиантовой сертификации RIAA. Третий студийный альбом True Blue вышел в 1986 году и стал вторым чарт-топпером в США, продавшись по миру тиражом более 25 млн экземпляров. В 1987 году она выпустила ещё два платиновых альбома в США: саундтрек Who’s That Girl soundtrack и первый сборник ремиксов You Can Dance. Четвёртый студийный альбом Like a Prayer (1989) стал третьим альбомом «номер один» Billboard 200 и четырежды платиновым в США.

Мадонна начала 1990-е годы с релиза саундтрека I’m Breathless (1990), вдохновлённого фильмом Дик Трейси. В тот же год она выпустила сборник хитов The Immaculate Collection. Сборник продался тиражом в 30 миллионов копий и стал самым продаваемым сборником сольного исполнителя. Он также стал вторым альбомом по продажам для исполнительниц в Великобритании и её вторым бриллиантовым альбомом в США. В 1992 году Мадонна основала свой лейбл Maverick Records в качестве совместного предприятия с Time Warner. Она получила авансом $60 миллионов долларов, а также 20 % роялти, самый высокий процент для того времени, что было наравне с Майклом Джексоном. Её следующими релизами для Maverick стали студийные альбомы Erotica (1992) и Bedtime Stories (1994), а также сборник баллад Something to Remember (1995). Все они достигли мульти-платинового статуса в США. Третий альбом-саундтрек из мюзикла «Эвита» (1996) был сертифицирован RIAA как пятикратно платиновый. Седьмой студийный альбом Мадонны Ray of Light (1998) продался по всему миру тиражом в 16 миллионов копий.

В 2000 году Music стал её четвёртым альбомом «номер один» в Billboard 200, причём это произошло впервые за 11 лет (со времён Like a Prayer). Он также возглавил чарты нескольких европейских стран. American Life (2003) стал пятым «номером один» в Billboard 200. В 2004 году Мадонна продала свою долю в Maverick. Confessions on a Dance Floor, выпущенный в 2005 году, дебютировал на первом месте в США и чартах основных музыкальных рынков. Её действующий контракт с Warner Bros. завершился одиннадцатым студийным альбомом Hard Candy (2008), ставшим седьмым чарт-топпером Billboard 200, и сборником Celebration (2009). В 2011 году Мадонна объявила о подписании контракта на три диска с лейблом Interscope Records, что предусматривало распространении альбомов в сотрудничестве с Live Nation. Первым релизом в рамках этого договора стал двенадцатый студийный альбом MDNA (2012), ставший её восьмым альбомом «номер один» в Billboard 200. Однако вскоре эта серия была прервана её 13-м студийным альбомом Rebel Heart, который достиг второго места. Следующий диск Madame X стал её девятым «номером один» в Billboard 200.

Студийные альбомы

Сборники

Саундтреки

Концертные альбомы

Синглы 
Мадонна выпустила в качестве основного исполнителя 83 сингла. Её первым попаданием в американский чарт Billboard Hot 100 стал сингл «Holiday» (1983) из дебютного альбома, достигший 16 места. В следующем году вышел «Like a Virgin», ставший № 1 в Австралии, Канаде и США (в Штатах он провёл на вершине шесть недель). Альбом Like a Virgin породил ещё три хита ТОП-5 : «Material Girl», «Angel» и «Dress You Up», причём «Angel» стал № 1 в Австралии. В 1985 Мадонна выпустила второй сингл № 1 в США «Crazy for You», а также первый сингл № 1 в Великобритании «Into the Groove» — оба были саундтреками фильмов. «Into the Groove» также возглавил чарты в Италии и Испании. В следующем году её третий студийный альбом True Blue породил три сингла № 1 в США: «Live to Tell», «Papa Don’t Preach» и «Open Your Heart». Ещё два сингла из этого альбома, «True Blue» и «La Isla Bonita», стали хитами ТОП-5. В 1987 году очередным американским синглом № 1 стал «Who’s That Girl». Заглавный трек из четвёртого студийного альбома Like a Prayer (1989) стал седьмым чарт-топпером Hot 100, сделав её исполнительницей с самым большим количеством хитов номер-один в 1980-е годы (разделила рекорд с Уитни Хьюстон).

В 1990 году Мадонна выпустила сингл «Vogue» из альбома-саундтрека I’m Breathless, который возглавил чарты всех основных музыкальных рынков. За «Vogue» последовали «Justify My Love» и «This Used to Be My Playground» к саундтреку, также возглавившие чарт. Её пятый студийный альбом Erotica вышел в 1992, но ни один из его синглов не возглавил чарт. Лишь заглавный трек и «Deeper and Deeper» достигли «первой десятки». В 1994 Мадонна вернулась в «первой десятке» чарта Hot 100 с песней-саундтреком «I’ll Remember», достигшей второго места. Последующий альбом Bedtime Stories (1994) включал хит ТОП-5 «Secret», а также сингл «Take a Bow», остававшийся на вершите Hot 100 рекордные для Мадонны семь недель подряд. «Frozen» из альбома 1998 года Ray of Light стал её восьмым синглом № 1 в Великобритании. Он также стал её первым чарт-топпером в стране с 1990, ознаменовавшим возвращение коммерческого успеха.

В 2000 году Мадонна в 12-й раз возглавила чарт Hot 100h с синглом «Music» из одноимённого альбома. После коммерческого провала её девятого студийного альбома American Life в 2003 году Мадонна выпустила «Hung Up», сингл из десятого студийного альбома Confessions on a Dance Floor (2005). Песня стала её самым большим хитом за карьеру и возглавила чарты рекордном количестве стран — 41, заслужив упоминание в 2007 году в Книге рекордов Гиннесса . После того как «Hung Up» стал платиновым, Мадонна обошла The Beatles по количеству золотых синглов в США. Второй сингл из альбома «Sorry» стал 12-м чарт-топпером в Великобритании. «4 Minutes», первый сингл из одиннадцатого студийного альбома Hard Candy, стал 37-м хитом «первой десятки» Billboard Hot 100, что превосходило достижение Элвиса Пресли. Она улучшила это достижение синглом «Give Me All Your Luvin'» из двенадцатого студийного альбома 2012 года MDNA, также возглавив чарт Канады. С синглом «Ghosttown» из альбома 2015 года Rebel Heart, который возглавил чарт Billboard Dance Club Songs, она стала артистом с наибольшим количеством хитов № 1 в существующем чарте Billboard.

Синглы 1980-х 

Заметки
 A  «Everybody» не вошёл в Billboard Hot 100, но достиг в Bubbling Under Hot 100 Singles седьмого места.
 B  «Burning Up» попал в чарт Hot Dance Club Play в качестве двойного A-сайда «Physical Attraction».
 C  «Holiday» выпускался в Великобритании целых три раза — 14 января 1984 релиз добрался до 6 места, когда был переиздан 30 июля 1985, то достиг 2-й строчки, а финальный выпуск состоялся 4 июня 1991, будучи снабжён дополнительными EP и . Он достиг 5-го места.
 D  «Lucky Star» был впервые издан в Великобритании в сентябре 1983 года, не попав в UK Singles Chart, а достигнув 171 места. Он был переиздан в марте 1984 и достиг 14 места. Он попал в чарт Hot Dance Club Songs как двойной A-side вместе с «Holiday».
 E  «Borderline» в первый релиз достиг 46-го места в UK, но в затем финишировал 2-м в январе 1986 года.
 F  «Crazy for You» был переиздан в Великобритании как «Crazy For You (Remix)» 24 февраля 1991 года. Это был второй сингл с The Immaculate Collection. Оба релиза достигли 2-й строчки.
 G  «Into the Groove» не был коммерчески выпущен в Северной Америке и не вошёл в американскую версию Like a Virgin. Он доступен только как би-сайд «Angel», поэтому не мог войти в чарты Hot 100 или Hot 100 Singles Sales. Он был в чарте как A-side вместе с «Angel» в Австралии и чарте Hot Dance Club Play.
 H  Издание на виниле макси-DJ-сет сборника You Can Dance попал в чарт Billboard Hot Dance Club Play как «You Can Dance (LP Cuts)», достигнув вершины.
 I  «Oh Father» был выпущен в Великобритании 27 декабря 1995 в качестве второго сингла из альбома Something to Remember.

Синглы 1990-х 

Заметки
 J  «Keep It Together» был выпущен как двойной A-side в Австралии вместе с «Vogue». Последний предполагался би-сайдом сингла, но Warner Bros. решил сделать его синглом, прочувствовав потенциал песни.
 K  «Love Don’t Live Here Anymore» был сначала выпущен 10 марта 1986 исключительно в Японии. Версия 1995 года был замиксована Дэвидом Рейцасом. David Reitzas.
 L  «Beautiful Stranger» и «American Pie» не было коммерчески изданы в США.

Синглы 2000-х 
Примечание: Только в этой декаде присутствует главный японский чарт синглов Oricon.

Заметки
 M  «Hollywood» не вошёл в Billboard Hot 100 или Bubbling Under Hot 100 Singles Chart.
 N  «Nothing Fails» не попал в чарты Billboard Hot 100 или Bubbling Under Hot 100 Singles. Он считается EP в Австралии и мог бы войти только в ARIA Albums Chart. Он попал на шестое место ARIA Dance Albums в декабре 2003.
 O  «Love Profusion» не вошёл в чарты Billboard Hot 100 или Bubbling Under Hot 100 Singles. Сначала он был издан в Австралии, Италии и Великобритании 21 ноября 2003 года. Потом был переиздан в Северной Америке и Франции North America 16 марта 2004 года.
 P  «Get Together» и «Jump» не вошли в Billboard Hot 100, но поучаствовали в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles на шестом и пятом местах соответственно. «Get Together» также достиг 84 места в уже отменённом сейчас чарте Pop 100.

Синглы 2010-х 

Заметки
 Q  «Girl Gone Wild» не вошёл в чарт Billboard Hot 100, но попал в Bubbling Under Hot 100 Singles на 6 место.
 R «Living for Love» не попал в чарт Billboard Hot 100, но вошёл в чарт Bubbling Under Hot 100 Singles на 8 строчку.
 S «Hold Tight» был выпущен эксклюзивно для итальянских радиостанций.

Синглы 2020-х 

Заметки
 T «I Don't Search I Find» не попал в главный чарт Франции, но вошёл в являющийся его частью цифровой чарт загрузок на 160 место.
 U «I Don't Search I Find» не попал в главный чарт Соединённого Королевства, но вошёл в являющийся его частью цифровой чарт загрузок на 66 место.
 W «Levitating» не попал в чарт Billboard Hot 100, но вошёл в Bubbling Under Hot 100 Singles Chart на 10 место.
 X Из-за пандемии COVID-19 и последующего закрытия клубов Billboard приостановил чарт Dance Club Songs с марта 2020 года.
 Y «Levitating» попал в чарт UK Singles Chart на 39 место после релиза ремикса, однако Мадонна и Мисси Эллиотт не были указыны в credits системой чартов.
 Z «Frozen» (Sickick Remix) был официально выпущен на итальянском радио 24 января 2022. Существуют ещё три другие версии, выпущенные исключительно как цифровые промо-синглы, на всех из них присутствует вокал Fireboy DML, 070 Shake и Sickick.
 AA «Frozen» (Remix) не попал в чарт Billboard Dance Club Songs, но достиг 10-го места в чарте Dance/Electronic Songs.
 AB Сингл выпущен для продвижения альбома Бейонсе Renaissance, хотя именно этот ремикс песни не входит в альбом.

Промосинглы

Другие песни в чартах

Мини-альбомы (EP) 
}}

Видеография

Сборники ремиксов

Бокс-сеты

Совместные проекты и участия 
}}

См. также 
 Список песен, записанных Мадонной
 Рекорды и достижения Мадонны
 Список наград и номинаций Мадонны

Сноски

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 о «битве див первого поколения» (продажи альбомов по данным IFPI, начиная с Мадонны, Джанет Джексон и Селин Дион)
 о «битве див» (начиная с Шакиры)

Мадонна
Мадонна
Работы Мадонны (певицы)